Rosa Calzecchi Onesti – traduttrice, insegnante e latinista italiana
Temistocle Calzecchi Onesti – fisico e inventore italiano, nonno di Rosa